Ramgoolam est le nom de plusieurs personnalités politiques mauriciennes :
 Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985), Premier ministre puis gouverneur général de Maurice ;
 Navin Ramgoolam (né en 1947), homme d'État mauricien, Premier ministre.

C'est aussi le nom de l'aéroport de Maurice :
 Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam, ainsi nommé depuis 1986.